Kettusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kettusaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu,  (1,3 km²)
2. Kettusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 26,71),  (1 ha)
3. Kettusaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,95, long 26,10),  (1 ha)
4. Kettusaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,06, long 28,22), 
5. Kettusaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,23, long 28,03),  (1 ha)
6. Kettusaari (ö i Södra Savolax, Nyslott),  (2 ha)
7. Kettusaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland,  (1 ha)
8. Kettusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,63, long 27,37),  (0 ha)
9. Kettusaari (ö i Norra Österbotten, Uleåborg),  (1 ha)
10. Kettusaari (ö i Lappland, Rovaniemi),  (0 ha)
11. Kettusaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,74, long 25,73),  (0 ha)
12. Kettusaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa),  (1 ha)
13. Kettusaari (ö i Lappland, Norra Lappland),  (0 ha)
14. Kettusaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,18, long 26,67),  (0 ha)
15. Kettusaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar